Straftat steht für:

 Delikt, strafrechtlich relevante Verfehlung
 rechtswissenschaftlich die strafbare Handlung, siehe Strafrecht

Nationales:
 Straftat (Deutschland), rechtswidriges Verhalten